Артур Абрахамс (, род. ) — бывший австралийский автогонщик и автогоночный менеджер.  в конце 1980-х гг.) Выиграл чемпионат Австралии Формулы 2 в 1987 году на Cheetah Mk8. После этой победы он выступал в чемпионате  в Европе и в American Racing Series. Кроме того, Артур участвовал в Формула-Холден три года, с 1994 по 1996 годы. Является владельцем международной команды «NRC» в Формуле Холден, а ранее — и в V8 Supercar’s Development Series. В 2001 году Абрахамс продал NRC и ушёл из спорта.

Женат на Диане Абрахамс, имеет двух дочерей, Кайли и Пай ().

Карьера

Результаты в Indy Lights

Ссылки 
 NRC International racing

Карьера 
 1987 — австралийская Формула-2, выступал на Cheetah Mk8.
 1988 — гонки спортпрототипов.
 1989 — American Racing Series, 1 гонка.
 1990 — American Racing Series, 1 гонка.
 1994 — «Формула-Холден», 10-е место.
 1995 — «Формула-Холден», 4-е место.
 1996 — «Формула-Холден», 6-е место.
 1999 — «Формула-Холден», 16-е место, 2 гонки.

Ссылки 
 
 

Автогонщики Австралии
Пилоты Формулы-Холден